Camp David steht für
 Camp David, den Landsitz des amerikanischen Präsidenten
 Camp-David-Abkommen, ein Abkommen aus dem Jahr 1978 das zur Friedenssicherung im Nahen Osten beitragen sollte
 Camp David II, Gespräche im Jahr 2000 zwischen den USA, Israel und der PLO
 Camp David (Rose), eine tiefrote Rosensorte
 Camp David (Marke), eine Bekleidungsmarke der Clinton Großhandels-GmbH

Siehe auch:
 David Camp